Indulis Bikše (ur. 15 września 1995 w Madona) – łotewski biegacz narciarski, zawodnik klubu SS Arkadija.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Bikše pojawił się 12 listopada 2011 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajął 220. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 listopada 2015 roku w Ruce, gdzie zajął 114. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas ostatniego etapu Tour de Ski w Val di Fiemme, gdzie uplasował się na 27. pozycji na dystansie 9 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Bikse nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Łotewscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995